Inhauser ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Inhauser (* 1968), Schweizer Journalist
 Friedrich Inhauser (1901–1970), österreichischer Maler
 Katja Stauber Inhauser (* 1962), Schweizer Journalistin und Moderatorin, siehe Katja Stauber